NLB liga 2010./11.  je bilo deseto izdanje košarkaške Jadranske lige. Sudjelovalo je 14 klubova iz šest država, a prvak je peti put zaredom postao "Partizan mt:s" iz Beograda.

Sudionici 
  Igokea, Aleksandrovac
  Široki TT Kabeli, Široki Brijeg
  Budućnost m:tel, Podgorica
  ČEZ, Nymburk
  Zadar, Zadar
  Cedevita, Zagreb
  Cibona, Zagreb
  Zagreb Croatia osiguranje, Zagreb
  Union Olimpija, Ljubljana
  Krka, Novo Mesto
  Crvena zvezda, Beograd
  Partizan mt:s, Beograd
  Radnički, Kragujevac
  Hemofarm STADA, Vršac

Rezultati

Ljestvica

Doigravanje 
Final Four turnir igran u Ljubljani

Poveznice 
 Balkanska liga 2010./11.

Izvori 
 ABA liga, arhiv sezona 
 kosarka.org  statistički centar
 sportnet.hr  NLB 2010./11., rezultati

2010-11